Fair Week – cortometraggio del 1922 diretto da James D. Davis
Fair Week – film del 1924 diretto da Rob Wagner